Япония принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли (США) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 41 спортсмен (36 мужчин и 5 женщин) и 11 официальных лиц. Флаг на церемонии открытия несла фигуристка Дзюнко Уэно, а капитаном сборной был горнолыжник Тихару Игая.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Тренер: Сигэо Хасимото

Конькобежный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Тренер: Сусуму Найто

Лыжные гонки 

 Мужчины

Фигурное катание

Хоккей 

 Тикаси Акадзава («Фурукава Электрик»)
 Дзёдзи Иваока («Фурукава Электрик»)
 Хидэнори Инацу («Университет Риккё»)
 Ацуо Ириэ («Фурукава Электрик»)
 Такаси Какихара («Высшая школа Томакомай»)
 Ёсихиро Миядзаки («Фурукава Электрик»)
 Масао Мурано («Мурано Сёкай»)
 Исао Оно («Ивакура Куми»)
 Сигэру Симада («Фурукава Электрик»)
 Акиёси Сэгава («Фурукава Электрик»)
 Кунито Такаги («Одзи Сэйси»)
 Мамору Такасима («Одзи Сэйси»)
 Масами Танабу («Ивакура Куми»)
 Сёити Томита («Ивакура Куми»)
 Синити Хонма («Одзи Сэйси»)
 Тосиэй Хонма («Фурукава Электрик»)
 Тосихико Ямада («Фурукава Электрик»)

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1960 года